«За правду!» (Орган Русского Христианского Возрождения) — еженедельная газета, основанная в 1948 году руководителем иезуитской миссии среди русских католиков византийского обряда в Буэнос-Айресе в Аргентине иеромонахом Филиппом де Режис sj, выходила при Институте русской культуры Общества «Русское Христианское Возрождение», главный редактор — Алексей Ставровский. Периодическое издание Русского апостолата в Зарубежье.

История 
Прибыв в 1948 году в Аргентину и оценив возможности миссии, в которую входили два прихода в честь святых апостолов Петра и Павла и в честь Преображения Господня, а также Интернат св. апостола Андрея Первозванного, де Режис основал Общество «Русское Христианское Возрождение» и Институт русской культуры при нем. Далее он приступил к изданию периодического печатного органа, ставшего более чем газета, на базе редакции выходили книги, типография выпускала различную литературу на русском языке.

Последний номер газеты — № 377 за 15 декабря 1957 года.

Содержание и авторы 
Содержание выражало ярко выраженное антикоммунистическое и антисоветское направление газеты.
 Алексей Ставровский — главный редактор.
 Александр Кулик — выпускающий редактор.
 Борис Юркевич, под псевдонимом Борис Башилов опубликовал в 1949 году «Дневник агента Коминтерна».
 Михаил Михайлович Борель в 1951 году — в нескольких номерах его статья «За кулисами одного эмигрантского съезда».

1954 год весь № 271 от 6 ноября был посвящен «Дню Непримиримости».

25.02.1956, № 336 редакционная статья «Письма с Родины» — рассказывалось о том разочаровании, которое переживали «возвращенцы» из Аргентины в СССР.

2.03.1956, № 337 редакционная статья «Конец сталинизма» — рассказывалось о ХХ съезде КПСС и осуждении «культа личности».

В. Ольтин «Сумерки демонов» — также о культе личности.

В 1957 году публиковались новые повести: Марии Шелеховой-Бенке «Великий маг» и В. Карсова «Вагон замнаркома».

Рубрика «Русская жизнь в Аргентине» 
С первого года существования газеты занимала целую страницу «Русская жизнь в Аргентине»: здесь имеются сообщения о спектаклях русского театра, концертах, балах, собраниях, деятельности Комитета Российской Колонии и Дома Русских Белых в Буэнос-Айресе.

Издательство «За Правду!» 

На базе редакции газеты возникло издательство, которое приступило к печатанию книг. В 1952 — 1959 годах было напечатано около 20 русских книг.

1952 год — первое издание книги Бориса Ширяева «Ди-Пи в Италии: Записки продавца кукол» (Буэнос-Айрес: Издательство «За Правду!»).

Книга Георгия Теславского печатавшегося под псевдонимом Юрий Псковитянин  «Сказы: сборник стихотворений 1935—1955» (Буэнос-Айрес: Издательство «За Правду!», 1956. 160 с.). Выпущено на средства автора, тираж — 300 экземпляров, издано совместно с аргентинским Русском общевоинским союзом.
 Ставровский А. Христианская Россия. Буэнос-Айрес: Издательство «За Правду!», 1954.
 Братья по крови / А. Ставровский, составитель. Буэнос-Айрес: Издательство «За Правду!», 1958. 64 с. Совместное издание с Аргентинско-русским антикоммунистическим институтом культуры.

Типография 
Во всей Южной Америке нет ни одной русской типографии (в Бразилии, в Сан-Пауло, есть один старый шрифт и один в Буэнос-Айресе: все бывшее здесь остальное скуплено Сов. Посольством и поставлено под замок)<ref>{{Cite web |url=http://www.emigrantika.ru/publications/838-kublickaja#_ftn1 |title=Кублицкая М. А. Русские издательства, типографии и библиотеки в Аргентине |access-date=2019-11-06 |archive-date=2019-11-22 |archive-url=https://web.archive.org/web/20191122123518/http://www.emigrantika.ru/publications/838-kublickaja#_ftn1 |deadlink=no }}</ref>.

Технические вопросы, связанные с необходимостью иметь кириллический шрифт были блестяще решены иезуитами, возможно они перевезли русские шрифты из Русского экзархата в Китае, где в довоенные годы выходило большое количество русских книг и была своя периодика, либо из Рима, где также имелись русская печатная продукция.

Специально созданная католическая русская типография получила название «Salguero», по месту нахождения на улице Салгеро, дом № 1506.

Типография принимала всевозможные заказы на печатание различной продукции, это книги, брошюры, летучки, рекламы, бланки, картоны, билеты и т. д. Работы принимаются на русском и иных языках, причем хорошее техническое оборудование типографии и опытность ее персонала обеспечивают первоклассное и срочное выполнение заказов. По дешевизне работ типография стоит вне конкуренции. Требуйте сметы

Пример печатной продукции типографии:
 Русский вестник: литературно-художественный и военный сборник. Кн. 1. Буэнос-Айрес: Издание Аргентинского отделения РОВСа, 1951. 119 С.

 Книги православных авторов 
Издания православной церкви напечатанные в католической типографии «Salguero».
 Журнал «Православное Слово». Буэнос Айрес: Типография «Salguero», 1951—1955 гг. Издавался по благословению преосвященного Иоасафа, архиепископа Аргентинского и Парагвайского.
 Отечник, или изречения св. Отцов. Буэнос-Айрес: Типография «Salguero», 1953.
 Андроник (Елпидинский), архимандрит. Восемнадцать лет в Индии. Буэнос-Айрес: Типография «Salguero», 1959. 357 с.
 Маевский В. Христианство и социализм. Буэнос-Айрес: Типография «Salguero», 1959. 211 с.
 Его же. Трагедия Толстовского богоискательства. Буэнос-Айрес: Типографии «Salguero», 1954.
Его же. Внутренняя миссия и ее основоположник Скворцов. Буэнос-Айрес: Типографии «Salguero», 1954. 285 с.

 См. также 
 Русские в Аргентине
 Русский апостолат
 Режис, Филипп де

 Примечания 

 Литература 
 Колупаев В. Е. Русские издательские проекты в Аргентине в ХХ в. // Библиография, № 1-2012 (январь — февраль)
 Колупаев В. Е. Миссия иезуитов среди русских эмигрантов в Аргентине в XX веке // Латинская Америка,  № 8, 2011. с. 81 — 94.
 Колупаев В. Е. Режис де Гатимель Филипп // Католическая энциклопедия. Т. 4. М.: Издательство францисканцев, 2011. с. 106—107. ISBN 978-5-89208-096-5

 Ссылки 
 Колупаев В.  АРГЕНТИНА: Южная Америка // Католические общины византийского обряда и русская диаспора
 Колупаев В.'' Папа Бергольо, восточные католики и русские в Аргентине 

Газеты Аргентины
Газеты по алфавиту
Печатные издания, возникшие в 1948 году
Русская диаспора
Газеты на русском языке
Закрывшиеся газеты
Русские в Аргентине
Российская грекокатолическая церковь
Издательства русского зарубежья
Издательства Аргентины
Иезуиты в Русском зарубежье
Иезуитские миссии
Религиозные объединения русского зарубежья
Исторические общины русского зарубежья